Dschubail (, nach der englischen Umschrift auch Jubail oder Jubayl) ist:

 der arabische Name der libanesischen Stadt Byblos
 der Name der saudi-arabischen Stadt al-Dschubail
 Namensbestandteil der libanesischen Stadt Bint Dschubail („Tochter von Dschubail/Byblos“)